Ez a szócikk tartalmazza a 2012-es WTA Tour Championships egyéni mérkőzéseit.

A címvédő Petra Kvitová volt, aki hatodik kiemeltként ezúttal csupán egy mérkőzést játszott, majd vírusos megbetegedés miatt visszalépett a viadaltól. A tornagyőzelmet Serena Williams szerezte meg, miután a döntőben 6–4, 6–3 arányban felülmúlta Marija Sarapovát.

Játékosok

Tartalékok

Csoportok
 R = feladta
 w/o = az ellenfél visszalépett

Döntők

A csoport (vörös)

B csoport (fehér)

Jegyzetek

Források
Eredmények

E